Gerardo Sagredo (†1046) - padroeiro da Hungria.
 Gerardo Majella (†1755) - santo redentorista italiano.

Topônimos 
 São Gerardo (Fortaleza) - bairro situado na em Fortaleza, Ceará.
 San Gerardo, em El Salvador

Ver também 
 

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos